Kalambo è un toponimo dell'Africa orientale che può riferirsi a diverse cose:

 Kalambo – fiume
 Kalambo – cascate
 Kalambo – sito archeologico
 Gola di Kalambo (Kalambo Gorge)